Karl Vanselow ist der Name folgender Personen:

* Karl Vanselow (Schriftsteller) (1877–1959), deutscher Schriftsteller, Verleger und Fotograf 
 Karl Vanselow (Forstwissenschaftler) (1879–1969), deutscher Forstwissenschaftler